«Махни крылом» (, ) — французский полнометражный мультфильм 2014 года. В России мультфильм вышел 6 ноября 2014 года.

Сюжет 

Одно яйцо выкатывается из гнезда и прикатывается к разрушенной заброшенной церкви. Вылупившийся чижик подрастает, и его единственным другом становится божья коровка, при этом чижик не имеет своего имени. Божья коровка настаивает, чтобы чижик отправился в путешествие. Вожак стаи Дариус узнает о приближении осени, и готовится со стаей отправится на юг в Африку. Но он подвергся нападению злых котов. Чижик находит умирающего Дариуса, который просит сказать своему племяннику Карлу, что теперь он поведет стаю. Когда стая узнает о смерти Дариуса, то божья коровка соврала им, что Дариус попросил чижика привести стаю в Африку. Чижик, не зная как добраться, прилетает со стаей в Париж, а оттуда направляет стаю в противоположную сторону, и по пути они останавливаются на берегах Голландии. Потом, они пролетают через север, и оказываются на заснеженной земле. Чижик признаётся, что Карл должен был сопроводить стаю до Африки. Расстроенный, он отделяется от стаи и в одиночку находит аэропорт. Он приводит туда стаю и предлагает им план — отправиться в Африку на самолёте. Вся стая садится в самолёт. Карл не соглашается отправляться, но его всё-таки удалось силой затащить. Стая прибывает в Африку, а чижик обзавёлся личным именем — «Сэм».

Роли озвучивали 
 Сет Грин — Чижик / Сэм
 Иветт Николь Браун — божья коровка
 Джим Раш — Карл
 Дакота Фэннинг — Дельф
 Пьер Ришар — Дариус (франкоязычная озвучка)
 Дэнни Гловер — Дариус (англоязычная озвучка)
 Кристин Барански — Джанет
 Брэди Корбет — Вилли
 Захари Гордан — Макс

Русский дубляж 
 Алексей Воробьёв — Чижик / Сэм
 Пелагея — божья коровка
 Вадим Галыгин — Карл
 Марина Кравец — Дельф
 Алёна Бородина — Мэгги
 Сергей Чихачёв — Макс

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 2014 года
Компьютерные анимационные фильмы Франции
Полнометражные мультфильмы Франции
Мультфильмы о птицах
Фильмы Франции в 3D
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы Франции 2014 года